Dajiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalian, klippa, Liaoning, 
 Dajiang (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar